Název Ešerinis je jedno z nejpopulárnějších hydronym v Litvě, odvozené od slova ešerys, které znamená okoun. Může znamenat:
 jezero v Litvě:
 Ešerinis (okres Anykščiai) v okrese Anykščiai
 Ešerinis (okres Elektrėnai) v okrese Elektrėnai
 čtyři jezera v okrese Ignalina:
 Ešerinis (okres Ignalina, obec Ignalina; I.)
 Ešerinis (okres Ignalina, obec Ignalina; II.)
 Ešerinis (okres Ignalina, obec Ignalina; III.)
 Ešerinis (Okres Ignalina, obec Linkmenys) v obci s rozšířenou působností Linkmenys
 Ešerinis (okres Kupiškis) v okrese Kupiškis
 osm jezer v okrese Molėtai:
 Ešerinis (okres Molėtai, obec Dubingiai) v obci s rozšířenou působností Dubingiai
 Ešerinis (okres Molėtai, Čiulėnų seniūnija, ves Budriškės) v obci s rozšířenou působností Toliejai (= Čiulėnų seniūnija), u vsi Budriškės (okres Molėtai)
 Ešerinis (okres Molėtai, Čiulėnų seniūnija, ves Gečionys) v obci Toliejai, u vsi Gečionys (Molėtai)
 Ešerinis (okres Molėtai, Čiulėnų seniūnija, ves Kėveliai) v obci Toliejai, ve vsi Kėveliai
 Ešerinis (okres Molėtai, Čiulėnų seniūnija, ves Poviliškis) v obci Toliejai, u vsi Poviliškis
 Ešerinis (okres Molėtai, obec Inturkė v obci s rozšířenou působností Inturkė
 Ešerinis (okres Molėtai, obec Suginčiai, ves Doteniai) v obci s rozšířenou působností Suginčiai, u vsi Doteniai
 Ešerinis (okres Molėtai, obec Suginčiai, ves Motviškis) v obci Suginčiai, u vsi Motviškis
 Ešerinis (okres Plungė) v okrese Plungė
 sedm jezer v okrese Švenčionys:
 Ešerinis (okres Švenčionys, obec Labanoras, ves Pakerotė) v obci s rozšířenou působností Labanoras, u vsi Pakerotė
 Ešerinis (okres Švenčionys, obec Labanoras, ves Serlediškis) v obci Labanoras, u vsi Serlediškis
 Ešerinis (okres Švenčionys, obec Labanoras, ves Stirnelė) v obci Labanoras, u vsi Stirnelė (okres Švenčionys)
 Ešerinis (okres Švenčionys, obec Labanoras, ves Vilkasalė) v obci Labanoras, u vsi Vilkasalė
 Ešerinis (okres Švenčionys, obec Pabradė) v obci s rozšířenou působností Pabradė
 Ešerinis (okres Švenčionys, obec Švenčionėliai, u jezera Kampuotis) v obci s rozšířenou působností, kterou je město Švenčionėliai, u jezera Kampuotis (okres Švenčionys, obec Švenčionėliai)
 Ešerinis (okres Švenčionys, obec Švenčionėliai, ves Kumelynė) v "obci" Švenčionėliai, u vsi Kumelynė (okres Švenčionys)
 tři jezera v okrese Trakai:
 Ešerinis (okres Trakai, obec Onuškis) v obci s rozšířenou působností Onuškis
 Ešerinis (okres Trakai, obec Rūdiškės) v obci Rūdiškės
 Ešerinis (okres Trakai, obec Trakai) v obci s rozšířenou působností Trakai
 pět jezer v okrese Varėna:
 Ešerinis (okres Varėna, Kaniavos seniūnija v obci s rozšířenou působností Panočiai (= Kaniavos seniūnija)
 Ešerinis (okres Varėna, obec Merkinė) v obci s rozšířenou působností Merkinė
 Ešerinis (okres Varėna, obec Varėna), ves Andriūnai v obci s rozšířenou působností Varėna u vsi Andriūnai (okres Varėna)
 Ešerinis (okres Varėna, obec Varėna, ves Glūkas v "obci" Varėna u vsi Glūkas (okres Varėna)
 Ešerinis (okres Varėna, obec Varėna, ves Perloja v "obci" Varėna u obce Perloja
 dvě jezera v okrese Zarasai:
 Ešerinis (okres Zarasai, obec Salakas) v obci s rozšířenou působností Salakas
 Ešerinis (okres Zarasai, obec Zarasai) v obci s rozšířenou působností Zarasai

 potok v Litvě:
 Ešerinis (Šetekšna), pravý přítok řeky Šetekšna (Šventoji)